L'adjectif monocaméral peut se rapporter à deux choses :
Le monocamérisme qui désigne un système parlementaire à une seule chambre.
Une écriture monocamérale qui désigne une écriture qui n'oppose pas deux œils.